Юнусово — название населённых пунктов в России:

 Башкортостан
 Юнусово — деревня в Кигинском районе.
 Юнусово — деревня в Мечетлинском районе.
 Юнусово — деревня в Салаватском районе.

Татарстан
 Юнусово — село в Пестречинском районе.